Орбайсета ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Расстояние до административного центра провинции — 59 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Наварры